De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 1999/2000 werd gehouden op woensdag 6 mei 2000 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Net als een jaar eerder nam Werder Bremen het op tegen Bayern München. Ditmaal won Bayern met 3-0.

Finale

Wedstrijd

2000
Werder Bremen
FC Bayern München
DFB
Sportevenement in Berlijn